Ива́н Но́виков: Новиков, Иван (псевдоним Атморави; род. 1974) — белорусский музыкант, певец, поэт и композитор.
 Новиков, Иван Алексеевич (1877—1959) — русский писатель и поэт, переводчик.
 
 Новиков, Иван Владимирович (род. 1990) — российский художник и куратор.
 Новиков, Иван Григорьевич (1918—2001) — белорусский советский писатель и журналист, сценарист.
 Новиков, Иван Захарович (1925—1950) — советский спортсмен.
 Новиков, Иван Иванович (1916—2014) — советский учёный в области теплофизики и теплотехники, академик РАН.
 Новиков, Иван Кузьмич (1891—1957) — советский педагог, член-корреспондент АПН РСФСР.
 Новиков, Иван Миронович (1904—1976) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Иван Петрович (1824—1890) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Новиков, Иван Сергеевич (1906—1978) — начальник Московского и Ленинградского метрополитенов.